Gross Stohl, comune della Repubblica Ceca
 Klein Stohl, comune della Repubblica Ceca
 3715 Štohl, asteroide

Altri progetti